Geografia:
 Es Pujols, nucli de població de la parròquia de Sant Ferran de ses Roques, a l'illa de Formentera
 Pujols (Erinyà), partida rural del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Los Pujols (Aramunt), partida rural del terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme d'Aramunt, al Pallars Jussà 
 Pujols (Gironda), municipi francès situat al departament de la Gironda, regió de l'Aquitània
 Pujols-sur-Ciron, municipi francès situat al departament de la Gironda, regió de l'Aquitània
 Cantó de Pujols, cantó francès del departament de la Gironda
 Les Pujols, municipi francès situat al departament d'Arieja, regió de Migdia-Pirineus
 Edificis:
 Pujols (Navès), masia situada al municipi de Navès a la comarca del Solsonès
 Pujols (Sant Boi de Lluçanès), masia situada al municipi de Sant Boi de Lluçanès
 Castell de Pujols, castell romànic del terme comunal d'Argelers, al Rosselló
 Biografies:
 Francesc Pujols i Morgades (1882-1962), escriptor i filòsof català